Windows Ultimate Extras — специальные приложения, доступные только для пользователей Windows Vista Ultimate. Windows 7 Ultimate не включает в себя Windows Ultimate Extras. 
Среди них:
 Windows DreamScene
 Hold’em Poker
 Microsoft Tinker
 Microsoft Tinker Sounds
 Pearl, Glass sounds
 Windows DreamScene packs.
 InkBall
 Chess Titans
 Majong Titans

Windows DreamScene — утилита, позволяющая использовать видеофайлы как обои на своём компьютере (поддерживаются видеокарты только с 3D-ускорителем, проще сказать, только те, которые поддерживают интерфейс Windows Aero). Также дополнительная утилита для DreamScene — это программа Stardock DeskScapes, — она предоставляет возможность установки в качестве фонового рисунка файлов с расширением «TEST.dream» и некоторые другие функции. Скопировать, удалить, изменить, переместить видеообои можно в папке %SystemRoot%\Web\Windows DreamScene (скопируйте этот адрес в строку Проводника).

Hold’em Poker — игра, разработанная Microsoft в стиле Windows Aero. Жанр: Карточная игра

Microsoft Tinker — логическая игра, которую разработала компания Fuel Games специально для пользователей Windows Vista Ultimate. В ней нужно управлять роботом, который за ограниченное количество энергии (она расходуется по мере любого действия) должен дойти до площадки с вращающимся «Леденцом». В настоящее время игра бесплатно распространяется в Games for Windows — Live для любых версий Windows XP SP2 (и выше), Windows Vista и Windows 7.

Windows Sounds — все три схемы можно выбрать в свойствах звука или скопировать, переместить или удалить в папке %SystemRoot%\Media.

На данный момент очень редкими являются видеообои для Windows DreamScene.

См. также 
 Windows Vista

Windows Vista